Такмичење у бацању кладива за мушкарце на 11. Светском првенству у Осаки одржано је 25. и 27. августа 2007. на стадиону Нагаји.

Титулу светског првака из 2005. у Хелсинкију бранио је Вадим Девјатовски из Белорусије.

Земље учеснице 
Учествовала су 29 такмичара из 23 земље.

 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кладива пре првенства (25. августа 2007), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2007.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену (UTC +7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 25. августа 2007. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 77,00 метара, коју су пребацила 8 (КВ), а осталих 4 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 19:30 и група Б у 21:00 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа 2007. године у 19:30 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту WA
 Резултати у бацању кладива на сајту WA

Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном
Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.